Shout It Out – album di Patrice Rushen del 1977
 Shout It Out – singolo degli Shotgun Messiah del 1989
 Shout It Out – singolo di Alisa Mizuki del 2003
 Shout It Out – album degli Hanson del 2010
 Shout It Out – singolo di Reece Mastin del 2012
 Shout It Out – singolo di BoA del 2014
 Shout It Out – singolo di Mariette Hansson del 2020